RPI est un sigle pouvant désigner :
 Rensselaer Polytechnic Institute, un institut de recherche américain ;
 Regroupement pédagogique intercommunal ;
 Raspberry Pi, un nano-ordinateur ;
 , un statut des immigrés aux États-Unis.